

Anno 
 962 o 962 a.C.

Codici 
 962 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Gandia, nella regione spagnola di Valencia

Matematica 
 962 – numero